William Cornysh, compositore inglese (1430?-1502)
 William Cornysh, compositore inglese (1465-1523) probabile figlio del primo
 William Robert Cornish, medico inglese